Ел Канутиљо има више значења:

 Ел Канутиљо (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Канутиљо (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Канутиљо (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Канутиљо (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Канутиљо (Ла Либертад), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Канутиљо (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Канутиљо (Запотлан ел Гранде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Канутиљо (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Канутиљо (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Канутиљо (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику